Die 2. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1977 Men's World Open Squash Championship) fand vom 11. bis 21. Oktober 1977 in Adelaide, Australien, statt. Nach der ersten Austragung war die Weltmeisterschaft nun erstmals eine eigenständige Veranstaltung. Das Gesamtpreisgeld betrug 40.000 australische Dollar, wovon der Sieger 8.000 Dollar erhielt.

Beide Halbfinals waren Neuauflagen der Partien aus dem Vorjahr. Titelverteidiger Geoff Hunt setzte sich ein weiteres Mal gegen Gogi Alauddin mit 3:1 durch. Das Spiel zwischen Mohibullah Khan und Qamar Zaman entschied dieses Mal dagegen Zaman mit 3:2 für sich. Das Endspiel gewann Geoff Hunt gegen Qamar Zaman mit 9:5, 10:9, 0:9 und 9:4, womit er zum zweiten Mal Weltmeister wurde.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1977
Squashturnier in Adelaide
Squashturnier 1977